Numerosi edifici sacri sono dedicati al Santissimo Sacramento:

In Italia 
Chiesa del Santissimo Sacramento – Ancona
Chiesa del Santissimo Sacramento – Castel del Piano
Chiesa del Santissimo Sacramento al Borgo – Catania
Chiesa del Santissimo Sacramento – Cortona
Chiesa del Santissimo Sacramento e del Preziosissimo Sangue – Firenze
Chiesa del Santissimo Sacramento – Genova
Chiesa del Santissimo Sacramento – Monsano
Chiesa del Santissimo Sacramento – Portoferraio
Chiesa della Compagnia del Santissimo Sacramento – San Giovanni d'Asso
Chiesa del Santissimo Sacramento e San Michele Arcangelo – Torre del Greco
Chiesa del Santissimo Sacramento – Trento

All'estero 
Chiesa del Santissimo Sacramento – New Rochelle (stato di New York), USA.

Disambiguazioni correlate
Oratorio del Santissimo Sacramento